Therese Svensson kan avse bland andra:

 Therése Svensson, född 1983, racerförare
 Thérèse Svensson, född 1978, skådespelare